Die Kategoria e Parë 1979/80 (sinngemäß: Erste Liga) war die 41. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet. Die Spielzeit begann am 1. September 1979 und endete am 27. April 1980.

Saisonverlauf 
Die Liga umfasste 14 Teams. 1978/79 waren KS Besëlidhja Lezha und KS Traktori Lushnja aus der Kategoria e Parë abgestiegen, für die neue Spielzeit kamen Apolonia Fier, das nach mehrjähriger Abstinenz wieder in die erste Spielklasse zurückkehrte, und KS Skënderbeu Korça, das nach einjähriger Zeit in der zweiten Liga wieder in die höchste Liga zurückkehrte, hinzu. Titelverteidiger war FK Partizani Tirana.

Die Meisterschaft wurde in einer regulären Spielzeit mit Hin- und Rückrunde ausgetragen. Jedes Team trat zwei Mal gegen jede andere Mannschaft an. Die beiden Tabellenletzten stiegen in die damals noch zweitklassige Kategoria e dytë ab. Der Meister zog in den Europapokal der Landesmeister ein.

Insgesamt fielen 427 Tore, was einem Schnitt von 2,3 Treffern pro Partie entspricht. Torschützenkönig mit 18 Treffern wurde Përparim Kovaçi vom FK Tomori Berat.

Mit dem zwölften Meistertitel der Vereinsgeschichte zog Dinamo Tirana nach Abschluss der Saison wieder mit dem bisherigen alleinigen Rekordmeister FK Partizani Tirana gleich. Fünf Zähler betrug der Abstand zu 17 Nëntori Tirana, das wie schon in der vorangegangenen Spielzeit Vizemeister wurde. Für Titelverteidiger Partizani reichte es hinter Vllaznia Shkodra sogar nur zum vierten Rang im Endklassement. Vllaznia, zwei Jahre zuvor noch Meister, war in der vorigen Saison in Abstiegsgefahr gewesen und kehrte nun in die Spitzengruppe zurück. Es folgten Flamurtari Vlora, der starke Wiederaufsteiger Skënderbeu Korça, Luftëtari Gjirokastra, welches dieses Mal nicht in Abstiegsnöte geriet, Lokomotiva Durrës und Labinoti Elbasan. Den neunten Platz nahm Besa Kavaja ein, das im Vorjahr als Neuling noch Dritter geworden war und nun wieder in den eigentlich erwarteten Tabellenbereich rutschte. Abstiegssorgen bestanden wie auch für Naftëtari Qyteti Stalin und Tomori Berat nicht, da Shkëndija Tiranë mit vier Punkten Rückstand nach neun Spielzeiten in der höchsten nationalen Spielklasse wieder absteigen musste. Der zweite Aufsteiger Apolonia Fier hatte keine Chance in der Kategoria e Parë und konnte als abgeschlagener Letzter noch nicht einmal ein Spiel gewinnen.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Mannschaft des Meisters KS Dinamo Tirana

Literatur

Einzelnachweise 

1979 80
Fußballsaison 1979/80